Фили́ппов (Филиппова) — русская фамилия. Образована от личного имени Филипп. В Списке общерусских фамилий занимает 82-е место. Известные носители:

Филиппов

А 
 
 
 
 
 
 Филиппов, Аркадий Александрович (1903—1957) — первый секретарь Иркутского обкома, участник большого террора.
 Филиппов, Артём Евгеньевич (род. 1997) — российский футболист.

Б

В 
 
 
 
 Филиппов, Виталий Павлович (род. 1955) — советский хоккеист.

Г 
 
 
 Филиппов, Гордей Иванович (1904—1982) — Герой Советского Союза.

Д 
 Филиппов, Данила (XVII век) — легендарный основатель секты хлыстов, почитавшийся за воплощение Бога Саваофа.
 Филиппов, Дионисий Евстигнеевич (1776—1854) — петербургский архитектор.

Е

З 
 Филиппов, Зиновий Иванович (1923—2012) — советский и украинский художник.

И 
 
 Филиппов, Игорь Владимирович (род. 1991) — российский волейболист.
 Филиппов, Илья Сергеевич (род. 1984) — российский пианист.
 Филиппов, Иннокентий Тимофеевич (1888—1927) — юрист и философ, профессор ТГУ.

К 
 
 Филиппов, Кузьма Филиппович (1912—1946) — чувашский советский поэт и писатель.

Л 
 Филиппов, Лев Петрович (1925—1986) — советский учёный в области теплофизики и физики жидкостей.
 Филиппов, Леонид Александрович (1897—1967) — генерал-майор.

М 
 
 Филиппов, Матвей Филиппович (1802—1874) — русский архитектор из каменных дел мастеров.

Н 
 
 Филиппов, Никола (род. 1965) — болгарский самбист и дзюдоист.

О 
 Филиппов, Орест Иванович (1923—2002) — советский и российский художник и график.

П

Р 
 
 Филиппов, Ростислав Владимирович (1937—2006) — русский советский писатель, поэт и драматург, журналист.

С 
 
 Филиппов, Станислав Кириллович (1945—2020) — русский советский журналист и писатель.

Т 
 Филиппов, Тарас Филиппович (1899—1974) — руководитель Главного управления рабоче-крестьянской милиции, генерал-лейтенант.
 Филиппов, Тертий Иванович (1825—1899) — государственный контролёр Российской империи, действительный тайный советник, богослов и литератор.

Ф

Ю



Населённые пункты 
 Филиппов — название деревни Филипув (Подляское воеводство, Польша) во времена Российской империи.

См. также

Примечания